Autoroute A35 – autostrada francese
Autoroute A35 – autostrada canadese